Drault est un patronyme porté notamment par :

 Jean Drault (1866-1951), journaliste et écrivain français ;
 Sylvain Drault (1795-1848), homme politique français.

Homonymie de patronyme